Дом Михаила Александровича в стиле модерн построен в начале XX века для Великого князя Михаила Александровича в Ченстохове, ныне Польша. Расположен на аллее Вольности, 44, недалеко от железнодорожного и автовокзалов.

История 
Михаил Александрович владел лесным имением «Острово» к западу от Ченстоховы в районе Бляховни, где любил  охотиться, как и Николай Николаевич до него.

Здание построено в 1912—1913 годах по проекту Брунона Папроцкого. Предполагалось, что это будет дворец с прилегающим садово-парковым ансамблем. Начавшаяся I мировая война помешала завершить строительство.

После обретения Польшей независимости, здание использовалось как жилой дом семей военнослужащих Войска польского, в частности, здесь проживали генералы  и Станислав Мачек. Тогда его достроили, провели электрическое освещение, водоснабжение и канализацию.

В 1920-е и 1930-е годы права на здание безуспешно пыталась отсудить Наталья Шереметьевская, вдова князя.

В 1930-х годах здание пережило единственный капитальный ремонт: снесены башни, в связи с чем оно утратило свой роскошный облик.

В 2011 году домом заинтересовалась португальская компания Mota Engil. Расходы на реставрацию должны были окупиться последующими доходами от аренды, однако жильцы приобрели в собственность несколько квартир и продавали их по завышенным ценам.

В настоящее время дом расселён и законсервирован, муниципалитет Ченстоховы ищет спонсора для его реставрации. В октябре 2019 года дом будет выставлен на аукцион.

Галерея

Примечания 

Ченстохова
Архитектура модерна в Польше
Здания и сооружения, построенные в 1913 году
Появились в 1913 году в Польше